Tollius ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Tollius (auch: Toll; * um 1628, † 1654), niederländischer Historiker und Philologe
 Herman Tollius (1742–1822), niederländischer Philologe, Historiker und Jurist
 Joannes Tollius (* um 1550; † wahrscheinlich um 1625), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellmeister